Zora la rossa (Die rote Zora und ihre Bande) – romanzo del 1941 di Kurt Held
Zora la rossa (Die rote Zora und ihre Bande) – miniserie televisiva in 13 puntate trasmessa nel 1979 basata sul romanzo